Sin eller SIN kan syfta på:

 sin – beteckningen för en trigonometrisk funktion, se sinus
 Sin (drottning) – en drottning av Korea 1494–1506
 Sin (gud) – en gud i den mesopotamiska mytologin
 Sin (pronomen) – ett reflexivt pronomen
 SiN – ett datorspel
 SIN – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Geografi

Azerbajdzjan 

 Şin, ort, Sjäki,

Frankrike 

 Sin-le-Noble, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar